Zoran M. Nikolić (21. oktobar 1963, Loznica) je sociolog i politikolog iz Srbije, redovni profesor Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.  Pisac je deset udžbenika, osam monografija i pedestak naučnih članaka. Preko devet hiljada stranica naučnog teksta prevedeno mu je i objavljeno u inostranstvu. Devet stranih izdavača prodaje njegove monografije širom sveta. Radove prof. dr Zorana Nikolića osim na srpskom jeziku, čitalačka publika je upoznala i na engleskom, nemačkom, italijanskom, španskom, portugalskom, francuskom, poljskom, holadnskom, ruskom I kineskom jeziku. Zoran Nikolić je bio urednik, zamenik urednika, član uređivačkog odbora i stalni recenzent nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih časopisa.

Oblasti njegovog naučnog interesovanja su teorijska sociologija, društvena moć, kolektivni identiteti, kultura mira, naučna metodologija i procesi etnogeneze.

Ustanovio je teoriju fenomena percepcije moći koja se izučava na nekoliko univerziteta. Prvi je u sociološkoj zajednici napisao monografiju na temu sociologije moći. Sopstvenim naučnim i nastavnim angažmanom je doprineo da se sociologija moći konstituiše i promoviše kao naučna i nastavna disciplina.

Prof. dr Zoran Nikolić je u dosadašnjoj karijeri radio na četiri univerziteta i dvanaest fakulteta u zemlji i inostranstvu, od kojih su sedam državni i pet privatni. Nastavu je predstavljao na preko dvadeset hiljada predavanja, koju je slušalo oko dvanaest hiljada studenata.

Obavljao je funkciju prodekana i dekana Pravnog fakulteta univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pošto je sprečio institucionalno urušavanje i nestanak tog fakulteta, personalno i organizaciono ga ustrojivši kao stabilnog, zbog neakademskih postupanja prema njemu napustio je ovaj univerzitet.

Svojevremeno je zbog krađe njegovih konkursnih dokumenata od strane NN lica, svojevoljno napustio rad na FPN u Beogradu.

Zoran Nikolić baštini haplogrupu Y DNK hromozoma Matijasa Korvina.

Oženjen je, otac je Zorane i deda Andreja. Govori italijanski i ruski jezik. Živi u Novom Sadu.

Izabrana bibliografija

Izabrane objavljene knjige 
 Nikolić, Zoran (1997), Dihotomija: politika - demokratija, Beograd, Nauka i društvo Srbije,
 Nikolić, Zoran (1998), Milsova kritička sociologija, Beograd, NDS,
 Nikolić, Zoran (2000), Društvena moć, Beograd, NDS,
 Nikolić, Zoran (2002), Fenomen percepcije moći, Beograd, NDS,
 Nikolić, Zoran (2003), Sociologija, Istočno Sarajevo, Pravni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
 Nikolić, Zoran (2007), Sociologija moći, Istočno Sarajevo, Pravni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
 Nikolić, Zoran (2008), Uvod u sociologiju prava, Istočno Sarajevo, Pravni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu, (pp. 220),
 Nikolić, Zoran (2009), Sociologija sa elementima sociologije prava, Pravni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu,
 Nikolić, Zoran (2011), Savremena sociologija, Novi Sad, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment,
 Nikolić, Zoran (2011), Metodologija naučno - istraživačkog rada, Novi Sad, FIMEK, drugo izdanje,
 Nikolić, Zoran i Nikolić Maksimović Zorana (2016), Pravna etika, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, (pp. 291),
 Nikolić, Zoran (2016), Poslovna etika, Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, (str (261),
 Nikolić, Zorаn (2019), Sаbаri preci Srbа, Krаgujevаc: Duhovni lug.
 Nikolić, Zoran. (2019). Sabari – preci Srba. Kragujevac: Duhovni lug, (str.. 384). ISBN 978-86-6038-014-4 – M42
 Asiáticos na Europa-Sérvios Sociology Zoran Nikolic, Edições Nosso Conhecimento (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99048-8 – M12
 Asian People in Europe-Serbs Sociology Zoran Nikolic, LAP LAMBERT Academic Publishing (2020-05-30) - ISBN-13: 978-620-2-55725-2 – M12
 Popolo asiatico in Europa-Serbi Sociology Zoran Nikolic, Edizioni Sapienza (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99045-7 – M12
 Aziatische mensen in Europa-Serviërs Sociology Zoran Nikolic, Uitgeverij Onze Kennis (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99046-4 – M12
 Asiatische Menschen in Europa-Serben Sociology Zoran Nikolic, Verlag Unser Wissen (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99042-6 – M12
 Los pueblos asiáticos en Europa-Serbios Sociology Zoran Nikolic, Ediciones Nuestro Conocimiento (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99043-3 – M12
 Les Asiatiques en Europe - Les Serbes Sociology Zoran Nikolic, Editions Notre Savoir (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99044-0 – M12
 Ludzie Azji w Europie - Serbowie Sociology Zoran Nikolic, Wydawnictwo Nasza Wiedza (2020-07-16) - ISBN-13: 978-620-0-99047-1 – M12
 Азиатские народы в Европе-Сербы – Зоран Николич , Sciencia Scripts (2020-07-16 );ISBN-13: 978-620-0-99054-9 ISBN-10: 6200990549; EAN: 9786200990549 – M12                                          
 Nikolić, Zoran (2022.). Potomci Nemanjića – genealogija. Beograd: Stupar. ISBN 978-86-904108-0-4 – M42
 Nikolić, Zoran (2022). DESCENDANTS OF NEMANJIĆ – GENEALOGY -The millennium of the Nemanjic dynasty. Saarbrücken: Lambert Academic Publisching. – M12
 Nikolić, Zoran (2023). Ekološka sociologija. Novi Sad: FIMEK.

Izabrani objavljeni radovi 
 Nikolić, Zoran (1999), Stanovništvo, Srpska politička misao,1-2, Beograd:123 - 139.
 Nikolić, Zoran (2002), Demokratija: moći i mogućnosti, Pravni život, 12/2002, god. LI, knjiga 472, Beograd: 835-852.
 Nikolić, Zoran (2003), Kultura mira - jedan pogled, Strani pravni život, 12, Beograd: 25-41. UDK
 Nikolić, Zoran (2003), Jedno promišljanje slobode - beg od primitivizma, Pravni život, 12/2003, god. LII, knjiga 480, Beograd: 915-927.
 Nikolić, Zoran (2004), Mir i potreba za njim - ogled iz kulture mira, Sociološki žurnal, 2, Novi Sad: 36-57.
 Nikolić, Zoran ( 2007), Instrumentalizacija nacionalizma i problem nacionalnog identiteta, Pravni život, 14/2007, god. 56, knjiga 514, Beograd: 671-691.
 Nikolić, Zoran (2007), Ogled iz političkog ponašanja: politička apstinencija, Pravo i politika, 1, Novi Sad: 29-41,
 Nikolić, Zoran (2011), Neke osobenosti metodologije, metoda i istraživanja pojava prava, Srpska politička misao, 1, Beograd: 347-365.
 Nikolić, Zoran (2011), Pluralnost i kriza kolektivnih identiteta, Diskursi, CEIR, godina 1, broj 1, Sarajevo: 217-231. 2: 316.7,
 Nikolic, Zoran, Baker, Roozbeh (Rudy) (2012), "CAUGHT BETWEEN POLITICS AND SCIENCE: THE DILEMMA OF REASON I", Constellations, USA: 212-246,
 Nikolic, Zoran (2012), OBSOLESCENCE, SOLIPSISM AND FEAR –KEY COORDINATES PRIMITIVISM, International Conference: SCIENCE AND MODERN UNIVERSITY, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia: pp. 48.
 Nikolić, Zoran (2012), Anahronost, solipsizam i strah – ključne koordinate primitivizm, u Božilović, N. i Petković, J. (prir.), Modernizacija, kulturni identiteti i prikazivanje raznolikosti, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet u Nišu. стр. 145-161.
 Zoran M. Nikolić, (2013), Gandijev pacifizam – kontekst kosovske problematike ‘’Bog uvek sačuva onog čije su pobude čiste” Mahatma Gandi, Zbornik radova:TRADICIJA, MODERNIZACIJA, IDENTITETI – Dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, Centar za sociološka istraživnja, Niš. стр. 142-157.
 Nikolić, Zoran (2014), Transhumanizam, bioetika i kiborgkratija, – Zbornik radova: Savremene paradigme u nauci i naučnoj fantastici, Naučni skup: Nauka i savremeni univerzitet 3, Filozofski fakultet – Univerzitet u Nišu, Niš: pp. 320–333.
 Nikolić, Zoran (2014), Ideologija, politika, stvarnost – shvatanja Radoslava Ratkovića, Radoslav Ratković – život i delo, Međunarodni tematski zbornik, ur. Dragan Simeunović i Marija Đorić, Beograd, Nauka i društvo Srbije, Savez antifašista Srbije, fondacija Heinrich Boll Stinftung. стр. 93-107.
 Nikolic, Zoran, Baker, Roozbeh (Rudy), (2014), BETWEEN POLITICS AND SCIENCE: THE DILEMMA OF REASON II, THE JOURNAL JURISPRUDENCE, VOL. TWENTY-TWO, SUMMER TERM JULY 2014, Melbourne, Australia: 81-99.
 Nikolić, Z. (2015). Stavovi stanovnika Vojvodine o načinima zapošljavanja i osnovnim vrednostima u društvu. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 152, 597-617.
 Nikolic, Zoran (2016), Regression economy, layering and poverty - for example Serbian, 19th Eurasia Business and Economics Society Conference, Istanbul, Turkey, Technical University - Faculty of Management Department of Economics.
 Nikolić, Zoran i Nikolić Maksimović, Zorana (2017). Applied ethics and modern enterprises - one viewpoint,China-USA Business Review, vol. 16, Serial Num. 12, 581-593. .
 Nikolić, Zoran, Nikolić Maksimović, Zorana (2018). The Social Context of Unemployment and Poverty in Serbia and the Autonomous Province of Vojvodina, International Journal of Engineering and Science, Research/Inventy, Vol 8, Issue 4. Sep. 2018.

Reference

Spoljne veze 
 Biografija na stranici Redovni profesori, na sajtu FIMEK-a 
 Monografija Pravnog fakultetaUniverziteta u Istočnom Sarajevu 1946–2016 (70 godina)
 Istorijat katedre za pedagogiju Filozofskog fakultetaUniverziteta u Istočnom Sarajevu
 Nikolic, Zoran (2017). Poreklo drevnih Srba: Severni vetrovi Belog mora. Pravda
 Glas Srpske Zoran Nikolić (2009). Uspješni i pored brojnih problema
 Library of CongressWashington, District of Columbia, the United States
 
 
 
 
 
 

Рођени 1963.
Лозничани
Српски социолози
Професори Универзитета у Источном Сарајеву
Доктори политичких наука